Джозеф Гатт (; род. 3 декабря 1974, Лондон, Великобритания) — британский актёр.

Ранняя жизнь 
Джозеф родился и вырос в Кенсингтоне, Лондон, в семье мальтийцев. Он окончил  со степенью бакалавра.

Карьера 
Гатт снялся в фильме студии Marvel Studios «Тор», где сыграл великана Грундрота.

Гатт сыграл научного офицера 0718 в фильме Дж. Дж. Абрамса «Стартрек: Возмездие».

В 2013 году он получил роль варга теннов в сериале канала HBO «Игра престолов».

В 2014 году он сыграл «Немого» в «Волчонке» и «Тристана» в «100».

В 2016 году он получил роль «Человека» () в сериале «Нация Z».

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт